Kesselhaus steht für:

 Kesselhaus, Gebäude, in dem ein Dampfkessel mitsamt seiner Feuerung aufgestellt wird
 Kesselhaus in der Kulturbrauerei im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg
 Kesselhaus (Berlin-Lichtenberg) im Berliner Ortsteil Lichtenberg des Bezirks Lichtenberg
 Kesselhaus (Lübeck) am Lübecker Hafen im Stadtteil Lübeck-St. Gertrud 
 Kesselhaus (Speicherstadt) in der Hamburger Speicherstadt
 Kesselhaus (Winterthur) in Winterthur im Kanton Zürich in der Schweiz
 Kesselhaus der ehemaligen Raffinerie (Messel) in Messel, Ortschaft im Landkreis Darmstadt-Dieburg in der Region Starkenburg (Südhessen)